Le titre original de L'Héritier de Zorro, un film italien de Mario Soldati sorti en 1952 ;
 Il sogno di Zorro, un film italien de Mariano Laurenti sorti en 1975.

Voir aussi 
 Il segno di Zorro